Die Diamond Nine / Dynamic French Open 2009 waren das 97. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 12. bis 14. Februar 2009 in der Pariser Vorortgemeinde Sucy-en-Brie in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Turniersieger wurde der Niederländer Niels Feijen mit einem 9:4-Finalsieg gegen den Österreicher Mario He. Nach dem Euro-Tour Event 96 war es Feijens zweiter Euro-Tour-Turniersieg in Folge.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 French Open 2009 auf der Website der Euro-Tour
 French Open 2009 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

097
Poolbillardveranstaltung 2009
Billardturnier in Sucy-en-Brie